Жан Эбер (; род. 11 ноября 1957, Квебек) — канадский шахматист, международный мастер (1978).

В составе сборной Канады участник 7-и Олимпиад (1978—1984, 1990, 1996, 2002). Участник межзонального турнира (1979) в Рио-де-Жанейро.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Канады